Der Bund deutscher Staudengärtner (BdS) ist die berufsständische Vertretung von (nach eigenen Angaben) 120 Staudenbetrieben in Deutschland. Der BdS hat seinen Sitz in Bonn und ist die Fachgruppe für die Fachsparte Staudenbau innerhalb des Zentralverbands Gartenbau.

Struktur 
Der Verband ist in Regionalgruppen untergliedert. Zusätzlich gibt es überregionale Arbeitskreise zu den Themen Forschung, Staudensichtung, Pflanzenverwendung sowie Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Als Mitgliedergremium findet jährlich die Wintertagung des BdS statt.

Thematische Arbeit 
Als Berufsverband unterstützt der BdS seine Mitglieder in Fragen der Vermarktung von und Werbung für Stauden. Über die Arbeitsgruppen werden Empfehlungen sowohl für die Mitglieder als auch Nutzer von Stauden ausgesprochen. Geht es einerseits um die Einführung neuer Staudenpflanzen oder deren Zuchtsorten, werden andererseits auch Empfehlungen für Staudenmischungen z. B. mit extensivem Pflegeaufwand für den öffentlichen Raum oder Privatanwender gegeben.

Der Verein kürt jedes Jahr die Staude des Jahres, die vom Verband vorgestellt und bei den Mitgliedern mit einer Werbekampagne beworben wird. Zusätzlich spielt der BdS über die entsprechende Arbeitsgruppe eine wichtige Rolle bei der Koordinierung der Sichtung neuer Stauden auf ihre Verwendbarkeit. Hier kooperiert der Verband mit verschiedenen Staudensichtungsgärten, unter anderem dem Sichtungsgarten Weihenstephan und dem Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof.

Literatur 
 Zusammenstellung aller vom BdS herausgegebenen Fachinformationen

Weblinks 
 Offizielle Website

Interessenverband (Landwirtschaft)
Fachverband
Gartenbauorganisation (Deutschland)
Gartenbauwirtschaft
Verein (Bonn)
Wikipedia:Gründungsdatum ungeklärt